Picnic  se poate referi la:
 Serbare
 Picnic – masă câmpenească în comun

 Film
 1955 Picnic – film în regia lui Joshua Logan cu William Holden și Kim Novak
 1986 Picnic – film în regia lui Marshall W. Mason cu Gregory Harrison și Jennifer Jason Leigh
 2000 Picnic – film în regia lui Ivan Passer cu Josh Brolin și Gretchen Mol